Páli — antiga língua indiana
Pali (Faridabad) — subúrbio da cidade indiana de Faridabad
Pali (cantor) — Juan Pablo Hernández Smith, cantor chileno